Säd kan syfta på:

 Säd – de gräsväxter vars frön används som mat, se sädesslag.
 Säd är en synonym till  sädesvätska och sperma. Det används också för att peka ut förfäder. Till exempel i Bibeln sägs Abrahams ättlingar vara av Abrahams säd